Лигатура може да се отнася за:
 Връзване. Напр. лигатура на кръвоносен съд – връзване на кръвоносен съд с цел спиране на кървене.
 Нишка или жица, използвана в хирургията за връзване.
 В стоматологията – нишка или жица, използвана за закрепване на зъб към съседен зъб или към ортодонтично устройство.